Шрек (, ) — имя, фамилия и название:

В культуре 
 Шрек — персонаж, придуманный американским писателем Уильямом Стейгом.
 «Шрек!» — иллюстрированный рассказ писателя и художника Уильяма Стейга (1990).
 «Шрек» — франшиза, основанная на рассказе Уильяма Стейга.
 «» — бродвейский мюзикл (2008).

Мультфильмы 
 Серия мультфильмов производства киностудии DreamWorks Animation:
 «Шрек» — полнометражный мультфильм (2001).
 «Шрек: Медовый месяц» — короткометражный мультфильм (2003).
 «Шрек 2» — полнометражный мультфильм (2004).
 «Шрек Третий» — полнометражный мультфильм (2007).
 «Шрек мороз, зелёный нос» — короткометражный мультфильм (2007).
 «Шрек навсегда» — полнометражный мультфильм в формате 3D (2010).
 «Шрек: Страшилки» — короткометражный мультфильм (2010).
 «Шрек 5» — полнометражный мультфильм, находящийся в производстве.

Компьютерные игры 
 Shrek — компьютерная игра, основанная на мультфильме «Шрек» (2001).
 Shrek: Extra Large — ремейк версии игры Shrek (2002).
 Shrek: Treasure Hunt — приключенческая игра (2002).
 Shrek: Super Party — игра основана на серии мультфильмов «Шрек» (2002).
 Shrek 2: The Game — видеоигра, основанная на мультфильме «Шрек 2» (2004).
 Shrek 2: Team Action — игра-дополнение к аркаде Shrek 2: The Game (2004).
 Shrek SuperSlam — игра в жанре файтинга (2005).
 Shrek the Third — компьютерная игра по мотивам мультфильма «Шрек 3» (2007).
 Shrek Forever After — приключенческий экшн, основанный на мультфильме «Шрек навсегда» (2010).

Фамилия 
 Шрек, Гизела (известна как Гизела Улен; 1919—2007) — немецкая актриса, танцовщица и литератор.
 Шрек, Макс (1879—1936) — немецкий актёр.
 Шрек, Ульрих (род. 1962) — немецкий фехтовальщик на рапирах, олимпийский чемпион 1992 года.
  (род. 1971/1972) — американская актриса, драматург и сценарист.
 Шрек, Юлиус (1898—1936) — создатель и первый Рейхсфюрер СС.

Другое 
 Шрек — мериносовый баран из Новой Зеландии.
 КрАЗ-Шрек — семейство украинских бронеавтомобилей.